Kozma Tibor (1909–1976) magyar származású karmester
 Kozma Tibor (1909–1981) református lelkész, egyházi író
 Kozma Tibor (1957) gitáros (R-GO, 1982-)
 Kozma Tibor (?) környezetvédő, Dabas, Télessy István-díjas (2010)

Jegyzetek